Název Návesný rybník nese více rybníků:

 Návesný rybník (Branišov) – rybník u samoty Hluchá Bašta v katastru obce Branišov, okres České Budějovice
 Návesný rybník (Liderovice) – na základní mapě České republiky uveden pod názvem Návesní na katastrálním území obce Liderovice v okrese Tábor
 Návesný rybník (Munice) – rybník na samotě U Cáby v katastru obce Munice, okres České Budějovice
 Návesný rybník (Vrhaveč) – častěji uváděn jako Návesní, ve Vrhavči, okres Klatovy

podobné názvy
 Náveský rybník (Možděnice) – v místní části Možděnice obce Vysočina v okrese Chrudim
 Návesní rybník (Kocourov) – v místní části Kocourov obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod

Reference